Ке́рби (, брит. , амер. ) — английская фамилия. Распространены также варианты передачи Кирби и Кёрби.

Носители фамилии 
 Кёрби, Бруно (1949—2006) — американский актёр.
 Керби, Вернон (1911—1994) — южноафриканский теннисист.
 Кёрби, Джек (1917—1994), он же Джейкоб Курцберг — американский редактор комиксов.
 Кёрби, Джон (род. 1963) — контр-адмирал ВМС США, с 2015 года официальный представитель Государственного департамента США.
 Кёрби, Кэти (урождённая Кэтлин о’Рурк; 1938—2011) — британская певица.
 Керби, Люк (род. 1978) — канадско-американский актёр.
 Кёрби, Персивал (1887—1970) — южноафриканский музыковед и общественный деятель шотландского происхождения.
 Кёрби, Питер (род. 1931) — канадский бобслеист, олимпийский чемпион 1964 года.
 Кёрби, Робион (род. 1938) — математик, специализируется в маломерной топологии.
 Кирби, Сара (более известна под фамилией Триммер; 1741—1810) — британская детская писательница и литературный критик.
 Керби, Тим (род. 1981) — российский журналист и радиоведущий американского происхождения.
 Кёрби, Уильям (1759—1850) — английский энтомолог.
 Кёрби, Уильям Форселл (1844—1912) — английский энтомолог и фольклорист.

Примечания

См. также